Jaenicke oder Jänicke ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Jaenicke (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Britta Jänicke (* 1958), deutsche Handballspielerin, -trainerin und Leichtathletin
 Dieter Jaenicke (* 1949), deutscher Kulturmanager
 Gerlinde Jänicke (* 1973), deutsche Moderatorin
 Gisbert Jänicke (* 1937), deutscher Übersetzer
 Günter Jaenicke (1937–2015), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und OB von Braunschweig
 Günther Jaenicke (1914–2008), deutscher Rechtswissenschaftler und Völkerrechtler
 Hannes Jaenicke (* 1960), deutscher Schauspieler, Sohn des Biochemikers Rainer Jaenicke
 Hans-Christian Jaenicke (* 1969), Geiger, Arrangeur, Komponist und bildender Künstler
 Heinrich Martin Jaenicke (1818–1872), deutscher Schriftsteller, bekannt unter dem Pseudonym Heinrich Martin
 Horst Jänicke (1923–2006), deutscher Geheimdienstler
 Joachim Jaenicke (1915–2007), deutscher Botschafter
 Jochen Jänicke (* 1923), deutscher Maler
 Johannes Jaenicke (1748–1827), deutscher Prediger und Missionsschulgründer
 Johannes Jaenicke (Chemiker) (1888–1984), deutscher Chemiker und Chemiehistoriker
 Johannes Jänicke (1900–1979), deutscher evangelischer Bischof
 Käte Jaenicke (1923–2002), deutsche Schauspielerin
 Karin Jänicke, deutsche Handballspielerin
 Karl Jaenicke (1849–1903), Jurist, Schriftsteller, Bürgermeister von Breslau
 Karl Jänicke (1888–1935), deutscher Sozialdemokrat, ehemaliger Reichsbannerangehöriger und NS-Opfer
 Lothar Jaenicke (1923–2015), deutscher Biochemiker
 Lutz Jaenicke (* 1953), deutscher Leichtathlet
 Martin Jänicke (* 1937), deutscher Politikwissenschaftler
 Oskar Jänicke (1839–1874), deutscher Philologe
 Otto Jänicke (* 1932), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Rainer Jaenicke (1930–2016), Biochemiker an der Universität Regensburg
 Richard Adolf Jaenicke (1858–1917), deutscher Fahrradkonstrukteur und Industrieller 
 Ruprecht Jaenicke (* 1940), deutscher Meteorologe
 Tobias Jänicke (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Jaenicke (1881–1968), deutscher Politiker (DStP) und Diplomat
 Walter Jänicke (* 1952), deutscher Fußballer 
 Walther Jaenicke (1921–2010), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Yvi Jänicke (* 1959), deutsche Opern-, Konzert- und Liedsängerin sowie Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Jenicke
 Jaenecke
 Jännicke